Mu'a peut désigner :
 Mu'a, ville des Tonga
 Mu'a, district de l’île de Wallis (Wallis-et-Futuna, France)

Voir aussi : MUA